Indiaporã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Indiaporã (ort), São Paulo, 
 Indiaporã (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar